Mu Chebabi, nome artístico de Alfredo José Murilo Chebabi, é um cantor, compositor e instrumentista carioca.

Formação  

•Harmonia Funcional - Almir Chediak | 1989 

•Curso Superior de Licenciatura em Música - Uni Rio | 1986
(inconcluso)

•Curso superior de Arranjo/ Regência - UFRJ | 1982 (inconcluso)

•Harmonia - Guerra Peixe | 1980

Principais Trabalhos

Músicas 

"A Morena" - Mu Chebabi & Luiza Casé – da Trilha Sonora da novela Gabriela – TVGlobo – e do CD Gabriela (Som Livre) (2012)

"Vidro Fumê" - Mu Chebabi & Luiza Casé – da Trilha Sonora do filme “E Aí, Comeu ?”– Casé Filmes (2012)

"A Beth Está Chegando" – Mu Chebabi  - Part: Mano Melo - do CD - "Uma Coisa é uma Coisa, outra Coisa é outra Coisa" (2010)

" Samba da Globalização " - Arlindo Cruz - Música tema que apresenta a grade da TVGlobo (2007/2012)

"Perdeu" – Ana Costa - " do CD “Hoje é o Melhor Lugar – (2012)
 
"Quebra" – Simoninha – (2012)
 
"Nós Dois" – Simoninha – (2012) 

"Karaoketupi" - Gabriel Moura - do CD - "Karaokê Tupi (2012)

"Palmas Pro Suvaco" – Bloco Suvaco do Cristo (2012)
 
"Citações" - Arlindo Cruz - do CD - "Batuques e Romance" (2011)

"Bicicleta de Paraíba" – Mu Chebabi  - Part: Lenine - do CD - "Mu Chebabi" (2000)

"Nêga Maluca" – Mu Chebabi  - Part: Aquarela Carioca - do CD - "Mu Chebabi" (2000)
 
"Batuqueiros de Mesa" – Mu Chebabi  - Part: Pedro Luis e A Parede - do CD - "Mu Chebabi" (2000)

"Rio da Negra" - Nico Rezende– Trilha Sonora da novela - " Amor e Intrigas " (Record) (2009
)
“Hoje eu quero sair só” - Lenine - dos CD “O Dia em que Faremos Contacto” (2000) CD e DVD Lenine in Cita (2007) / Trilha Sonora da novela Chamas da vida (Record) / Trilha Sonora da mini-série Dona Flôr e Seus Dois Maridos (TVGlobo) – Daúde (1999)

“Zé Do Brejo”- Mu Chebabi & Caxa – Musica Tema do Zé do Brejo – Trapalhões (2001)

“ Arroxo” - Sandra de Sá - do CD “ Sandra”- Direção : Nelson Motta (1999)

“Calor” - Flavio Venturini - do CD “Dias de Sol” (1998) “Tema Abertura Casseta&Planeta”- TVGlobo (1992/2011)

“Solta a Franga” - Mu Chebabi – Abertura do Programa “Doris para Maiores” TVGlobo - (1992)

“Surfista”- Casseta&Planeta –– do CD “Pra Comer Alguém - (1991)

“Caldo Verde”- Casseta&Planeta – Part: Sivuca –– do CD “Pra Comer Alguém - (1991)

“Dance, Dance”- Casseta&Planeta – Part: Fernanda Abreu–– do CD “Pra Comer Alguém - (1991)

“TPM”- Casseta&Planeta – do CD “Pra Comer Alguém - (1991)

“Apogeu e Glória do Rock and Roll”- Casseta&Planeta – Part: Sivuca –– do CD “Pra Comer Alguém - (1991)

“Tributo a Bob Marley” (Reggae da Jamaica)- Casseta&Planeta – Part: Djavan – do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Mãe é Mãe”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Tô Tristão”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Meu Bem”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Debiloide”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Com Tanta Gente Passando Fome”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)/ 
Despe e Siga –– Lisboa (1990)

“Mama Austria”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Tô Tristão”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Mobral”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Rap do Vagabundo”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

“Tô Tristão”- Casseta&Planeta –– do CD “Preto com um Buraco no Meio - (1989)

Discografia

. "Gabriela" – Trilha Sonora – A Morena – Mu Chebabi & Luiza casé. (2012)

. "Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa" . (2010)

. A Taça do Mundo é Nossa” (2003)
 
. "Mu Chebabi". (2001)

. “The Bost of Casseta & Planeta” - Som Livre (2000)

.“Prá Comer Alguem" (1992)

." Preto com Buraco no Meio" (1988)

Produção e Direção Musical 
Casseta & Planeta (TV Globo)
Produção do Musical (De 1990 até 2007)
Garotas do Programa (TV Globo)
Produção Musical (2003)
Luana Lu (TV Globo)
Produção Musical (2005)
Levando a Vida (TV Globo)
Produção Musical (2004)
Correndo Atrás (TV Globo)
Produção Musical (2006)
Globo Ciência (TV Globo)
Produção Musical (2002)
"Diversas Culturas. Um Só Planeta" 
Direção e produção musical do Evento - "Diversas Culturas. Um Só Planeta" realizado no Teatro Municipal com a participação de Ed Motta e Maria Rita -VALE (2010)
Rock in Rio III Direção e Produção Musical da “Tenda por um Mundo Melhor” do Rock in Rio III (2001)
E aí, Comeu ?
Música – Vidro Fumê – Luiza Casé Compositor (2012)
Seus Problemas Acabaram
Diretor Musical, produtor e compositor (2007)
A Taça do Mundo é Nossa
Música - Pode Vir Quente que Eu Estou Fervendo e Eu Te Amo Meu Brasil produtor musical e cantor (2003)
Didi Quer Ser Criança
Música - Eu Quero Só Você (2002)
Didi o Cupido Trapalhão
Música - Pense Positivo - Daniel (2001)
Surf Adventures
Trilhas para Bali (2000)
A Preguiça e o Coco
Anima Mundi - Prêmio de Melhor Trilha (1999)

Shows 
- Brazilian Day in Athens (Atenas,Grécia, 2016)

- Lançamento do Filme “E aí, Comeu?
Estúdio RJ (2012) / Bar Praia RJ (2012)
Festival Cinema Conta a Música
Koln (Alemanha) (2010)/São Paulo (2011)
Festival Internacional de Linguagens
Rio de Janeiro (2011)
Criança Esperança (C/ Arlindo Cruz e Helio De La Peña)
Rio de Janeiro TVGlobo (2010)
Uma Coisa é uma Coisa, Outra Coisa é Outra Coisa
Lapinha - RJ (2010) (TEMPORADA)/ SESC Copacabana - RJ (2010)/ Onda Jazz – Lisboa (2010)/Casa Rosa – RJ (2011)/ Centro Cultural Rio Verde -SP (2011)/ Ao Vivo Music - SP (2011)/  Bom Sujeito – RJ- (2011)/ Parada da Lapa - (RJ) – 2009/ Teatro Solar - RJ – (2010)/ Centro Cultural São Paulo - SP – (2010)/ Casa de Seu Jorge - PE – (2011)/ Teatro Santa Isabel - PE – (2011)/ Beimir - Alemanha - (Koln)2010/ Festival de Cinema - (Alemanha - Koln) 2010/ speakeasy – Lisboa (2010)/ Festival de Cinema - (Bélgica - Bruxelas) (2010)

- III Festival de Cinema Brasileiro - (Bruxelas, Bélgica) (2008)
Benex Festival
Diretor, produtor e cantor. 
Canecão - RJ (2009) / Circo Voador - RJ (2009)
Desplugged
Musical de Humor  - Teatro do Jockey (2006)
Mu Chebabi c/ Casseta&Planeta
Conexões Urbanas – Morro do Alemão (2006)
Bicicleta de Paraíba
Ballroom (2001)/ Hipodromo Up (2000)/ 
Preto com um buraco no meio (c/ Casseta&Planeta)
Canecão (1989)/ Aeroanta – SP (1990)/ 
A Noite dos Leopoldos (c/ Casseta&Planeta)
Teatro Ipanema (1992) 
Casseta & Planeta Unfucked (1994)
ATL Hall (1994)
Eu vou tirar você desse lugar (c/ Casseta&Planeta)
Jazzmania (1987)

Autor/Roteirista 
Casseta e Planeta (1993 - 94) TV Globo

Os Trapalhões (1994-95) TV Globo
 Turma do Didi (1998-1999) TV Globo

Ligações externas 

 Mu Chebabi no Dicionário Cravo Albim de Música Brasileira
 

Casseta & Planeta
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Roteiristas do Brasil